Luitpoldstraße ist der Name folgender Straßen in Deutschland:

 Luitpoldstraße (Bad Reichenhall)
 Luitpoldstraße (Bamberg)
 Luitpoldstraße (Berlin-Schöneberg)
 Luitpoldstraße (Gelsenkirchen)
 Luitpoldstraße (Prichsenstadt), siehe Altstadt (Prichsenstadt) #Straßen und Plätze
 Luitpoldstraße (Regensburg)
 Luitpoldstraße (Weißenburg)